Jérémy Wulc est un comédien connu pour son rôle dans La Philo selon Philippe et des apparitions dans des publicités. Il a fait trois ans de théâtre au Cours Simon à Paris, puis au Cours Molière.

Publicités 
Il a tourné dans diverses spots publicitaires, notamment pour Channel n° 5, Nintendo 64, Yves Rocher, Citroën et la campagne Visa.

Théâtre 
 1994 : Tshuna la petite princesse de Frédéric Morin
 1998 : Sacré Georges d'Eric Peter
 2000 : Les Brèves de comptoir de Géraldine Soliveres
 2001 : Procès de femmes de Denise Filliatraut
 2002 : Le soleil est rare de Stéphane Grisard
 2004 : Les Yeux grands ouverts de Sara Veyron
 2004 : Paroles de singes de Sara Veyron
 2004 : 1 poing c tout de Sara Veyron
 2004 : La Trébuchade de Sara Veyron
 2004 : Manger n'est pas jouer de Sara Veyron
 2004 : L'Effiloche de Sara Veyron
 2004-2007 : Des pierres dans le cartable de Sara Veyron
 2008-2013 : Ma voisine ne suce pas que de la glace de Jérémy Wulc, mise en scène de Jérémy Wulc, Théâtre d’Edgar, Théâtre Clavel, Comédie République
 2010 : Un apéro presque parfait de Jérémy Wulc, mise en scène de Jérémy Wulc et Samy Berry, Théâtre d’Edgar

Scénariste

Théâtre 
 Ma voisine ne suce pas que de la glace !, jouée depuis 2008, dans plusieurs théâtres à Paris, au Festival d’Avignon, à Nice et en tournée.
 Un apéro presque parfait, jouée à Paris, au Festival d’Avignon et à Lyon
 À un doigt du bonheur, jouée à la Comédie République et aux feux de la rampe (Paris), au Festival d’Avignon, à Marseille et à Arcachon.
 Métropolitain
 Mais qui est donc la bonne bonne ?
 Monsieur Bébel et Madame Bang-Bang
 La Diabolique Vie de Simon Fauster

Télévision 
 Démons et Merveilles (en coécriture avec Alexandre Pottier)
 Villa Messidor (en coécriture avec Alexandre Pottier et Elisabeth Löchen)
 Cœur de poulet (en coécriture avec Alexandre Pottier)
 Section 9-3 (en coécriture avec Alexandre Pottier)
 1994 : L'Annexe
 1995-1996 : La Philo selon Philippe : Fabien Roussel
 1998 : Madame le proviseur de Jean Marbœuf
 1999 : Coup de bang
 2000 : La Nuit des cabotins
 2002 : Mon nom est Karla Vedi d'Olivia Connely
 2002 : Arsène Lupin, documentaire
 2003 : Tristan de Philippe Harel
 2004 : Sauveur Giordano (épisode Intime Conviction)
 2006 : Préjudices (épisode Intoxication alimentaire) de Frédéric Berthe
 2006 : Le Clan Pasquier de Jean-Daniel Verhaeghe
 2011 : Le Monde à ses pieds
 2013 : Petits secrets entre voisins
 2014 : Les Mystères de l'amour (saisons 1, 5 à 7, 12)

Cinéma 
 Ma voisine est une Actrix (en co-écriture avec Alexandre Pottier)
 The Last Day of Summer, histoire originale sur le thème de Faust (scénario en anglais). Participe à de nombreux festivals aux USA (Script Pipeline Great Idea / Manhattan Film Festival, Beverly Hills, etc.)
 Houcine & Leven

Lien externe 
 

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Acteur français de cinéma
Scénariste français